Mężczyźni w konkurencji – big air, walczyli o medale mistrzostw świata 19 stycznia w Québecku na skoczni zwanej Ville de Québec. Tytułu sprzed dwóch lat nie obronił Finn Petja Piiroinen, który uplasował się dopiero na 8 pozycji. Nowym mistrzem w tej konkurencji został jego rodak Roope Tonteri, dla którego to jest już drugi złoty krążek zdobyty na tych mistrzostwach. Wcześniej złoty medal wywalczył w konkurencji slopestyle. Natomiast srebrny medal wywalczył Szwed Niklas Mattsson, zaś swój wyczyn sprzed dwóch lat powtórzył Belg Seppe Smits zdobywając brązowy medal.

Wyniki

Kwalifikacje

Półfinał

Finał

Bibliografia 
 
 Wyniki półfinału

Mistrzostwa świata w snowboardzie 2013